Vida por vida puede referirse a:

Televisión 
 Vida por vida (2012), serie chilena.
 Vida por vida (1960), telenovela mexicana.